Szymany ist Name folgender Orte in Polen:
 Szymany (Kozłowo), Ort in der Gemeinde Kozłowo der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schiemanen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen 
 Szymany (Szczytno), Ort in der Gemeinde Szczytno der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Schiemanen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Szymany (Dobra), Ort in der Gemeinde Dobra der Woiwodschaft Großpolen
 Nienałty-Szymany, Ort in der Gemeinde Zaręby Kościelne der Woiwodschaft Masowien
 Szymany (Grajewo), Ort in der Gemeinde Grajewo der Woiwodschaft Podlachien
 Szymany-Kolonie, Ort in der Gemeinde Grajewo der Woiwodschaft Podlachien
 Stypułki-Szymany, Ort in der Gemeinde Kobylin-Borzymy der Woiwodschaft Podlachien
 Szymany (Wąsosz), Ort in der Gemeinde Wąsosz der Woiwodschaft Podlachien